Faymonville (bedrijf), een Belgisch/Luxemburgse constructeur van getrokken materieel
Faymonville (plaats), een plaats in de Belgische gemeente Weismes